Палемон может означать:

 Палемон — в древнегреческой мифологии морское божество.
 Палемоний — аргонавт.
 Палемон — прозвище Геракла.
 Палемон — в древнегреческой мифологии сын Приама.  См. Список детей Приама.
 Квинт Реммий Палемон — древнеримский грамматик I века до н. э.
 Палемон (князь литовский) — мифическая личность, основатель династии правителей Литвы.
 Palaemon — род креветок в семействе Palaemonidae в надсемействе Palaemonoidea в инфраотряде .
 * Palaemon adspersus — вид креветок.

См. также 
 Полемон